

Patronymes 
Gorovikov (masculin ; ) ou Gorovikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Konstantin Gorovikov (1977-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe